Sprengtrichter bezeichnet

 Aufstiegskanal von vulkanischen Produkten aus dem Erdinneren, siehe Schlot (Geologie)
 durch Sprengstoff oder vulkanische Explosion entstandene trichterförmige Vertiefung, siehe Explosionskrater